Левашовка — топоним в России:

 Левашовка — село в Аннинском районе Воронежской области.
 Левашовка — село в Ижморском районе Кемеровской области.
 Левашовка — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Левашовка — деревня в Пильнинском районе Нижегородской области.
 Левашовка — деревня в Пензенском районе Пензенской области.
 Левашовка — деревня в Шигонском районе Самарской области.
 Левашовка — река в Красноярском крае.

См. также 
 Левашов
 Левашово